Александр Николаевич Пидсуха (; 16 октября 1918, с. Нежиловичи (ныне Макаровского района Киевской области Украины) — 21 октября 1990, Киев) — украинский советский поэт, драматург, редактор, переводчик, общественный деятель.

Биография 
Сын сельского кузнеца. Рано осиротел.
После окончания рабфака Киевского лингвистического института, обучался в Харьковском педагогическом институте иностранных языков.

В 1939—1941 годах преподавал в Донецком индустриальном институте.

Участник Великой Отечественной войны. Служил сапером, автоматчиком, позже корреспондентом дивизионной газеты.
Демобилизовавшись в 1946 году, преподавал английский язык в Киевском педагогическом институте им. Горького.

В 1953—1958 — ответственный редактор журнала «Днипро», заместитель председателя правления Союза писателей Украины, затем — заведующий редакцией серии «Романы и повести» издательства «Днипро».

С конца 1962 года по рекомендации Союза писателей А. Пидсуха как стипендиат ЮНЕСКО был командирован в Канаду, Англию, Францию, США. Результатом этого путешествия стал цикл стихотворений «Канадская тетрадь», который лёг в основу сборника «Материнское завещание» (1964).

В 1973—1979 годах — председатель Общества культурных связей с украинцами за рубежом.

В 1952—1957 и 1980—1990 годах жил в Киеве в доме писателей Ролит. Скончался 21 октября 1990 года. Похоронен на Байковом кладбище.

Творчество 
Член Союза писателей Украины с 1947 года. Впервые выступил как поэт в 1939 году на страницах харьковского «Литературного журнала» со стихотворением "Этюд ". Первый поэтический сборник «Солдаты мира» вышел в 1948 году.

Автор сборников стихов «Жизнь за нас» (1950), «Слово о наших друзьях» (1951), «Героика» (1951), «Иду на зов» (1965), «Капли» (1966), «Розповень» (1969); прозаических произведений «С глазу на глаз. Непридуманные истории» (1962), более полутора десятков книг для взрослых и детей.

Александр Пидсуха — автор известного романа в стихах «Полесская трагедия» (1962), одного из лучших произведений этого жанра в украинской поэзии. Это широкоэпичное многоплановое произведение о победном подвиге советского народа в войне с гитлеризмом, в частности, о героизме народных мстителей.

Поэма «Материнское завещание» (1962) вошла в одноименный сборник, вышедший в 1964 г., стала одним из лучших украинских произведений в лирико-эпическом жанре.

Автор нескольких драматических произведений, в частности, «Сюита Журавского» .

Занимался переводом на украинский язык произведений народов СССР.

Награды 
 Орден Отечественной войны 2-й степени (дважды),
 Орден Красной Звезды,
 Орден Дружбы народов,
 Медаль «За трудовое отличие» (24 ноября 1960 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и искусства и в связи с декадой украинской литературы и искусства в гор. Москве,
 медали.

Примечания

Ссылки 
 Олекса́ндр Підсу́ха

Жители дома «Ролит»
Украинские поэты
Общественные деятели Украины
Драматурги Украины
Драматурги СССР
Главные редакторы журнала «Дніпро»
Похороненные на Байковом кладбище
Педагоги Украины
Выпускники Харьковского университета
Преподаватели вузов Донецка
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны